

Titres 

 Germinal (1885), roman français d’Émile Zola ;
 Germinal (1893), quotidien français ;
 Germinal (1903), film français de Ferdinand Zecca ;
 Germinal (1913), film français d’Albert Capellani ;
 Germinal (1944), hebdomadaire collaborationniste français ;
 Germinal (1963), film français d’Yves Allégret ;
 Germinal (1993), film français de Claude Berri.
 Germinal (2021), série française de David Hourregue.

Autres 
 Germinal,  mois du calendrier républicain français ;
 Germinal, frégate française de la classe Floréal.